Boeddeker ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Boeddeker (1903–1994), amerikanischer Franziskaner
 Steve Boeddeker (* 1966/67), US-amerikanischer Toningenieur